Tereni za paraglajdere u Srbiji su planinski vrhovi i vazdušni prostor iznad njih sa povoljnim vetrovima i dobrim klimatskim uslovima, u Republici Srbiji, na kojima se na bezbedan način mogu organizovati i obavljati aktivnosti letenja paraglajderom. 

Navedeni tereni u tabeli 1. imaju dozvolu za upotrebu i bezbedno korišćenje izdatu od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije.

Tabela 1. Tereni za paraglajdere u Srbiji koji imaju dozvolu za korišćenje
<center>
{| class="wikitable"
|-
! Redni br. !! Naziv letilišta !!Visina (m)!! Operater !! Datum izdavanja dozvole !! Datum važenja dozvole
|-
|<center> 1. ||<center> Kraljevo - Glišovske livade ||<center>1.165 ||<center> PK „Eol“ Kraljevo060 336 4646 ||<center> 30.08.2013.  ||<center> 30.08.2016. 
|-
|<center> 2. ||<center> Vršac - Đakov vrh||<center>405 ||<center> SPK „Berkut“ Vršac 063 7120765 ||<center>18.04.2013. ||<center>18.04.2016. 
|-
|<center> 3. ||<center> Vršački breg – Kula||<center>350  ||<center> SPK „Berkut“ Vršac063 7120765 ||<center>18.04.2013. ||<center>18.04.2016. 
|-
|<center>4. ||<center>Vršački breg – Kuštilj ||<center>160 ||<center>SPK „Berkut“ Vršac063 7120765 ||<center>18.04.2013.||<center>18.04.2016. 
|-
|<center> 5. ||<center>Relej - Višegrad (Niš)||<center>1.010 ||<center>PK „Grunf“ Niš064 2499200 ||<center>02.07.2013.||<center> 02.07.2016. 
|-
|<center> 6. ||<center>Kokorovac – Kopaonik||<center>1.350 ||<center>PK „Golija“ Raška064 8244288 ||<center>27.06.2013. ||<center>27.06.2016. 
|-
|<center> 7.||<center> Јadovnik – Kopaonik||<center>1.630 ||<center> PK „Golija“ Raška064 8244288||<center> 06.08.2013. ||<center>06.08.2016. 
|-
|<center> 8. ||<center> Požarevac – Bubanj (Aljudovo)||<center>- ||<center>PK „Beli orlovi“ Požarevac063 335455||<center>28.11.2013. ||<center>28.11.2016. 
|-
|<center> 9. ||<center> Čigota - Zlatibor||<center>1.382 ||<center> JK „Avis“ Zlatibor064 1500334063 633596 ||<center>17.03.2014 ||<center> 17.03.2017
|-
|<center> 10. ||<center> Krilaš - Ćovdin||<center>660||<center>AK „Krilaš“ Petrovac062 319257 ||30.06.2014. ||30.06.2017. 
|}
<center>Tabela 2. Ostali tereni za paraglajdere u Srbiji
<center>
{| class="wikitable"
|-
! Redni br. !! Naziv letilišta !!Visina (m)!! Operater 
|-
|<center>1.||<center> Oreovac - Fakir||<center>950||<center>PK „Dinamik“, Niš
|-
|<center>2.||<center> Tornik - Zlatibor||<center>1.100||<center> JK „Avis“ Zlatibor064 1500334063 633596 
|-
|<center>3.||<center> Tupižnica - Knjaževac||<center>1.496||<center> PK „Ares“, Beograd63 270 974
|-
|<center>4.||<center> Koritnjak - KNiška Banja||<center>808||PK „Grunf“ Niš064 2499200 
|}

Izvori 

Ваздушни саобраћај
Параглајдинг